Liberty House (warenhuis) - Amerikaanse voormalige winkelketen
 Liberty House (wolkenkrabber) - wolkenkrabber in Dubai
 Liberty House Group - Brits metaalbedrijf